

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rębów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Rębów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije